Tessa (voornaam)
 Tessa (televisieserie)

Tessa is een meisje dat hier zit naast lot